Иоганн Эбергард Фишер (; , Вайльтинген, герцогство Вюртемберг— , ) — российский историк и археолог немецкого происхождения, академик Петербургской академии наук.

Биография 
В 1730 году Фишер, имевший учёную степень магистра, прибыл в Россию и занял при Санкт-Петербургской Академической гимназии место проректора, а затем и ректора.

В 1732 году был избран академиком.

Зимой 1739 года командирован Академией наук в Сибирь на смену академика Миллера. Через 9 лет возвратился в Санкт-Петербург, неудовлетворительно исполнив данные ему поручения; эта неудача объясняется плохим знанием русского языка и его неуживчивым характером: он постоянно находился в несогласии с Гмелином, Миллером и другими академиками.

В 1749 году ему было поручено преподавание в университете элоквенции. В 1750 году уволен от заведования гимназией в связи с командировкой его Академией в Псков для пересмотра и разбора хранившихся там разных книг, вывезенных из завоёванных шведских городов.

Позиция относительно образования 
Мнение, высказанное Фишером по просьбе куратора Московского университета И. И. Шувалова относительно того, какого типа училища следует открывать в городах и сёлах, и по какой программе вести преподавание, состояло в том, что ввиду малоразвитости населения того времени учебные заведения следовало вообще открывать лишь постепенно, а средние учебные заведения — только в больших городах, например в Казани. Училища, по его мысли, должны были носить строго сословный характер; в школах, предназначенных для образования крестьян, учебная программа должна ограничиваться чтением и письмом.

Вклад в науку 
Из научных работ Фишера заслуживает внимания изданная в 1768 году при Академии наук «Sibirische Geschichte von der Entdeckung Sibiriens bis auf die Eroberung dieses Landes durch die russischen Waffen» (Сибирская история с самого открытия Сибири до завоевания сей земли российским оружием). Труд этот, законченный ещё в 1757 году, был составлен им по материалам, привезённым историографом Миллером из сибирского путешествия. Лично Фишеру принадлежит помещённое в начале книги предисловие и в конце 2-й части — подробный указатель. В 1774 году появился русский перевод этого труда, сделанный академическим переводчиком Иваном Голубцовым и изданный без предисловия и указателя.

В 1770 году А. Л. Шлёцером в Гёттингене были изданы под общим заглавием «Quaestiones Petropolitanae» статьи Фишера:
 «De origine Ungrorum»
 «De origine Tatarorum»
 «De diversis Chinarum imperatoris nominibus titulisque»
 «De Hyperboreis».

Кроме того, Фишер поместил в «Историческом месяцеслове» на 1770 и 1771 года статьи:
 «О происхождении молдавцев, о их языке, знатнейших приключениях, вере, нравах и поведении»
 «Догадки о происхождении американцев».

Издания 
 Фишер И. Е. Сибирская история с самого открытия Сибири до завоевания сей земли российским оружием, сочиненная на немецком языке и в собрании Академическом читанная членом Санкт-Петербургской Академии наук и Профессором древностей и истории, так же членом исторического Геттинского собрания Иоганном Ебергардом Фишером. — Санкт-Петербург: при Императорской Академии наук, 1774. — [2], 631 с.; 2 л. карт.

Примечания

Литература 
 
 Quellen zur Geschichte Sibiriens und Alaskas aus russischen Archiven. — Hrsg. von Wieland Hintzsche. Band II: Georg Wilhelm Steller. Stepan Kraseninnikov. Johann Eberhard Fischer: Reisetagebücher 1735 bis 1743 / Bearb. von Wieland Hintzsche unter Mitarbeit von Thomas Nickol, Olga V. Novochatko und Dietmar Schulze. — Halle, 2000. — ISBN 3-930195-64-X.

Ссылки 
 :wikisource:de:ADB:Fischer, Johann Eberhard
  // Половцов
 

Историки Российской империи
Археологи России
Путешественники России
Действительные члены Петербургской академии наук